Mirja Särkiniemi, född 1959 i Finska Lappland, är en svensk politiker (socialdemokrat) och undersköterska. Hon var vikarierande skol- och kulturborgarråd respektive skolborgarråd i Stockholm december 2004-juni 2005 och var före dess ordförande i Kista stadsdelsnämnd. Särkiniemi trädde in som vikare för Erik Nilsson under hans tjänstledighet.

Källor 

Svenska socialdemokrater
Borgarråd i Stockholms stad
Sverigefinnar
Kvinnor
Levande personer
Födda 1959